

Musique

Chanson 

 , chanson d'Irving Berlin écrite en 1935.

Album 

 , album de  sorti en 2006 ;
 , album de Lisa Ono sorti le  ;
 , album de Barbara Cook et Michael Feinstein sorti le  ;
 Cheek to Cheek, album de Lady Gaga et Tony Bennett sorti le .

Voir aussi